

Сталево — село в Хасковській області, входить до складу общини Димитровград

Сталево — село в гміні Маркуси Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства